24-й конгресс Германского шахматного союза проходил в Бреслау с 16 июля по 1 августа 1925 года.

Единственный раз после I Мировой войны руководству Германского шахматного союза удалось привлечь к участию в турнире сразу нескольких звёздных шахматистов.

В турнире играли 6 немецких шахматистов и 6 иностранцев (граждане СССР, Дании, Польши, Чехословакии и двое австрийцев).

Убедительную победу в турнире одержал Ефим Боголюбов, представлявший СССР. Вторым к финишу пришёл Арон Нимцович, после революции 1917 года живший в Дании. Из немецких шахматистов удачнее всех выступил Генрих Вагнер, поделивший 3-4-е места с Акибой Рубинштейном. Остальные представители Германии, включая восходящую звезду Земиша и заслуженных ветеранов Тарраша и Готтшаля, сыграли неудачно.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

1925 год в шахматах
Шахматные турниры